Interval, réseau de transport dans la région de Villeneuve-sur-Lot ;
 Interval, entreprise de transport de voyageurs opérant dans le sud de la Seine-et-Marne, sur la commune de Montereau-Fault-Yonne.